Rostislav Riourikovitch (en russe et en ), dit Rostislav  de Kiev, est un prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né le  et mort le ), qui régna de 1204 à 1205.

Fils de Rurik II de Kiev et d'Anne de Tourov, il est également prince de Torchesk de 1190 à 1194 puis de 1195 à 1198, prince de Belgorod de 1195 à 1197, prince de Vychgorod de 1198 à 1210, prince de Galicie-Volhynie en 1210, et prince d'Ovroutch entre vers les années 1210 et 1218.

Biographie 
En 1200, Roman Mstislavich dit Roman « le Grand », en même temps qu'il dépose du trône de Kiev son père Rurik II, enferme Rostislav dans un couvent et le fait tonsurer. L'année suivante, Roman le Grand le libère grâce à la pression de Vsevolod le Grand Nid (le beau-père de Rostislav II) et lui permet de regagner Kiev. Il devient ensuite prince de Vychgorod en 1201.

En 1204, peu avant la mort de Roman Mstislavich, il monte sur le trône mais il reste un prince de Kiev ephémère, car il cède aussitôt sa place à son père Rurik II de Kiev.

Rostislav II meurt le .

Famille

Union et descendance 
Il épouse le  Verchoslava, une des filles du grand-prince de Vladimir Vsevolod le Grand Nid, avec qui il eut:

 Euphrosyne

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Rostislav02
Rostislav02
Rostislav02
Rostislav02
Rostislav02
Rostislav02
Rostislav02